Akin je lahko:

Osebno ime več znanih oseb 
 Bob Akin (1936—2002), ameriški avtomobilistični dirkač
 Fatih Akin (*1973), nemški igralec in režiser
 Ibrahim Akin (*1984), turški nogometaš
 Spencer Bell Akin, ameriški general

Glej tudi 
 Akin (pesnik), ljudski pesnik v Kazahstanu